Кар'єрне — селище міського типу, Херсонська область,  Великоолександрівський район
 Кар'єрне — село, Автономна Республіка Крим, Сакський район
 Кар'єрне — колишнє село, яке на 1 січня 1972 року входило до складу Петрівської сільської ради Красногвардійського району Кримської області (УРСР)

Примітки